Anns ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Ludwig von Anns (1760–1837), deutscher Kaufmann
 Kenneth Anns (* 24. März 1881; † 20. Februar 1962), britischer Architekt
 Wilhelm von Anns (1766–1842), deutscher Kaufmann und Politiker